Kasklobb kan syfta på följande platser:

Åland 

 Kasklobb (Brändö, Åland), ö, 
 Kasklobben (Brändö, Åland), skär,